Samuel Hood pode se referir a:

 Samuel Hood, 1.º Visconde Hood (1724–1816), almirante britânico
 Samuel Hood, 1.º Baronete (1762–1814), almirante britânico
 Samuel Hood, 2.º Barão de Bridport (1788–1868), político britânico
 Samuel Hood (padre) (1782–1872), padre anglicano
 Samuel Hood, 6.º Visconde Hood (1910–1981), diplomata britânico
 Sam Hood (1872–1953), fotógrafo australiano